Жуа́н-ди-Но́ва () — остров в Мозамбикском проливе в 1/3 пути между Мадагаскаром и Мозамбиком.

Включён Францией в состав Островов Эпарсе, входящих в заморскую территорию Французские Австральные и Антарктические земли. Его территория оспаривается Мадагаскаром.

География 

Площадь 4,4 км², длина береговой линии 24,1 км. Территория острова является природным заповедником, 90 % её занято лесами.

Территориальные воды острова имеют ширину 12 миль, континентальный шельф простирается на зону 200-метровых глубин или глубин разработки, экономическая зона — 200 морских миль.

Климат тропический. Периодически над островом проходят циклоны. Рельеф пониженный и плоский. Максимальная высота 10 м над уровнем Индийского океана.

Природные ресурсы — залежи гуано и другие удобрения.

История 
Остров назван в честь знаменитого португальского мореплавателя и исследователя галисийского происхождения XV века Жуана да Нова. Стал французским владением в 1897 году.

В 1911 году по ошибке счисления на остров выскочил британский грузовой пароход «Тотенхем».

Остров служит объектом территориальных претензий со стороны Мадагаскара.

Экономика 
Используется для добычи гуано и фосфатов. Годовая добыча гуано достигает 12 000 тонн. На острове находится небольшой военный гарнизон, который охраняет метеорологическую станцию. Остров иногда посещается учёными (июль 2004). Постоянное население отсутствует.

На острове Жуан-ди-Нова есть грунтовая взлётная полоса длиной около 1 км, построенная в 1996 году. От мола вглубь острова ведёт небольшой участок железной дороги. Порты отсутствуют, стоянка судов возможна только на якоре.

Примечания

Литература 
 Мировая книга фактов, выпускаемая ЦРУ США, 2004

Острова Эпарсе
Спорные территории в Африке